Dieser Artikel behandelt die Schweizer Fussballnationalmannschaft bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die Schweiz nahm zum zehnten Mal an der Endrunde und zum dritten Mal an einer Endrunde in Südamerika teil. Für die letzte Endrunde 1978 in Südamerika war die Schweiz nicht qualifiziert und bei der ersten 1930 nahm sie nicht teil.

Qualifikation 
Die Schweiz konnte sich in ihrer Qualifikationsgruppe E ungeschlagen mit sieben Siegen – davon vier Auswärtssiege – und drei Remis den ersten Platz sichern. Gegner waren Island, Slowenien, Norwegen, Albanien und Zypern. Die zweitplatzierte isländische Mannschaft scheiterte in den Playoff-Spielen an Kroatien.

Tabelle

Spielergebnisse

Insgesamt setzte Ottmar Hitzfeld 26 Spieler ein. Kein Spieler kam in allen Spielen zum Einsatz. Sieben Spieler machten 9 von 10 Spielen. Mit Josip Drmić, Pajtim Kasami, Michael Lang, Fabian Schär und Haris Seferović kamen fünf Neulinge während der Qualifikation zu ihren ersten Pflichtspielen, wobei Drmić und Kasami direkt bei einem Pflichtspiel debütierten. Bester Torschütze war mit drei Toren Fabian Schär, neun weitere Spieler steuerten die restlichen Tore bei. Ein glückliches Händchen hatte Ottmar Hitzfeld bei seinen Einwechslungen: Gegen Norwegen wechselte er am 12. Oktober 2012 in der 71. Minute Mario Gavranović ein, der acht Minuten später das 1:0 erzielte und am 8. Juni 2013 in der 73. Minute Haris Seferović, dem in der 90. Minute der Treffer zum 1:0-Endstand gelang. Beim torreichsten Spiel der Serie am 6. September 2013 gegen den bis dahin stärksten Konkurrenten Island mussten die Schweizer dagegen in der ersten Minute der Nachspielzeit noch den Treffer zum 4:4-Ausgleich hinnehmen.

Vorbereitung 
Testspiele:
 5. März in St. Gallen gegen Kroatien: 2:2 (Torschütze für die Schweiz: Drmić/34. und 40.)
 30. Mai in Luzern gegen Jamaika: 1:0 (Torschütze: Drmić/84.)
 3. Juni in Luzern erstmals gegen Peru: 2:0 (Torschützen: Lichtsteiner/78. und Shaqiri/84.)

Kader 
Nachfolgend ist der Kader der Schweiz für die WM aufgeführt. Zehn Spieler standen auch im 2010er Kader, davon vier sowie Blerim Džemaili und Johan Djourou auch im Kader für die WM 2006, von denen Tranquillo Barnetta die letzten sieben WM-Spiele mitmachte, bei der WM 2014 aber nicht eingesetzt wurde.

(*) angegeben sind nur die Spiele und Tore, die vor Beginn der Weltmeisterschaft absolviert bzw. erzielt wurden.

Endrunde

Gruppenphase 

Bei der am 6. Dezember 2013 vorgenommenen Auslosung der Endrunde war die Schweiz erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgrund ihrer Position in der FIFA-Weltrangliste vom Oktober 2013 als Gruppenkopf gesetzt und wurde in Gruppe E gelost. Selbst bei der Heim-WM 1954 war die Schweiz nicht gesetzt und musste gegen die gesetzten Engländer und Italiener spielen. Zugelost wurden Ex-Weltmeister Frankreich, Ecuador und Honduras. Frankreich ist fünfthäufigster Gegner der Schweiz und war bereits bei der WM 2006 Gegner in der Gruppenphase, als beide das Achtelfinale erreichen konnten. Die Vor-WM-Bilanz gegen Frankreich ist mit 12 Siegen, 9 Remis und 15 Niederlagen negativ. Honduras war im zuvor einzigen Vergleich auch bei der WM 2010 Gegner in der Vorrunde und durch ein 0:0 verspielte die Schweiz das Erreichen des Achtelfinales. Gegen Ecuador hatte die Schweiz vor der WM noch nie gespielt.

Die Schweiz hatte vor der WM an keinem der drei Spielorte gespielt.

Mannschaftsquartier war das Resort La Torre in Porto Seguro.

Achtelfinal 

Zuvor gab es 6 Spiele gegen Argentinien (4 Niederlagen und 2 Remis, 3:14 Tore). Bei Weltmeisterschaften trafen beide vorher erst einmal aufeinander: 1966 gewann Argentinien in der Vorrunde mit 2:0.

Sportliche Auswirkungen 
In der FIFA-Weltrangliste fiel die Schweiz um drei Plätze von Platz 6 auf Platz 9 obwohl sogar 67 Punkte gewonnen wurden.

Rücktritte 
Bereits vor der WM hatte Nationaltrainer Hitzfeld angekündigt, dass mit der WM seine Amtszeit endet. Er beendete damit seine Trainer- und Fußballkarriere. Er hatte die Schweizer in 61 Spielen betreut und zu zwei WM-Endrunden geführt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Alle Qualifikationsspiele der Schweiz, im Webarchiv
 Alle Matches der Vorrunde im Überblick

2014
Schweiz